Claude de Beauharnais kan syfta på:

* Claude de Beauharnais (1680–1738), fransk adelsman
 Claude de Beauharnais (1717–1784), fransk adelsman
 Claude de Beauharnais (1756–1819), fransk politiker